2 miejscowości w Polsce:
 Rumiejki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Rumiejki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska